Neorhabdus är ett släkte av kräftdjur. Neorhabdus ingår i familjen Heterorhabdidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Neorhabdus